Doze - em inglês, twelve
Twelve (filme)
Twelve (Street Fighter)
Twelves, macaco do cantor brasileiro Latino

Desambiguação